Википедия на языке хинди () — языковой раздел Википедии на языке хинди.

Был создан 11 июля 2003 года, первые статьи появились в августе. Раздел использует алфавит деванагари, набирать в котором можно латинскими буквами, которые «на лету» преобразуются в нужные символы.

Несмотря на то, что язык хинди по количеству владеющих (600—900 млн в той или иной степени, из них от 350 до 480 млн — родной) является одним из самых распространённых в мире, раздел сперва отставал по количеству статей от разделов на других языках Индии (телугу, бенгальской, и бишнуприя-манипури), однако впоследствии вышел среди них на первое место.
На 1 октября 2009 года в разделе было зарегистрировано 19741 учётная запись участников.
На 20 марта 2010 года количество статей в разделе хинди составляло 53900 (43-е место среди всех разделов Википедии). «Глубина» статей равна .

В июле 2010 года Google объявил, что они начали работать с участниками Википедии на хинди, чтобы переводить статьи с английского языка на хинди, используя комбинацию Google Translate и ручную проверку.  Объём переведённого таким образом теста составил порядка 600 тысяч слов, и раздел вырос почти на 20 %..

История 
 14 марта 2007 количество статей в разделе превысило 10 тысяч.
 14 сентября 2009 —  50 тысяч статей.
 30 августа 2011 — 100 000-я статья.

Примечания

Ссылки 
 статистика по достижениям рубежей
 इस विशाल सोशियल मीडिया विश्वकोश की सफलता के नेपथ्य में विशाल भ्रांतियाँ भी हैं
 हिन्दी विकिपीडिया ब्लॉग
 हिन्दी विकिपीडिया ट्विटर पर
 हिन्दी विकिपीडिया फेसबुक पर
 हिन्दी विकिपीडिया गूगल समूह

Хинди
Хинди
Сайты, появившиеся в 2003 году